

Aziende
 Malo – azienda italiana di abbigliamento

Geografia
 Malo – comune della provincia di Vicenza 
 Monte di Malo – comune della provincia di Vicenza
 Malo - isola della provincia di Temotu
 Malo – isola della provincia di Sanma

Musica
 Malo – gruppo musicale rock and roll statunitense
 Malo – album dei Malo del 1972
 Malo – singolo di Bebe del 2006, dall'album Pafuera telarañas
 Malo — singolo di Nikolija del 2018
 Malo – album di Cristiano Malgioglio del 2022

Onomastica
 Malo – forma bretone del nome proprio di persona italiano maschile Maclovio

Persone
Patrick Malo (1992) – calciatore burkinabé
Samuelu Malo (1999) – calciatore samoano
Silao Malo (1990) – calciatore samoano
Vincent Malo (1585/1605-1649) – pittore fiammingo

Zoologia 
 Malo – genere di cubomeduse